5-й полк может означать:

Пехотные, стрелковые и мотострелковые полки 
 Финляндский 5-й стрелковый полк